Alexandre Bergamini (né en 1968), poète et écrivain français ;
 Carlo Bergamini (1888-1943), amiral italien de la seconde Guerre mondiale ;
 Deborah Bergamini (née en 1967), journaliste et femme politique italienne ;
 Giancarlo Bergamini (1926-2020), escrimeur italien ;
 Margherita Bergamini, universitaire italienne.